Хейердал (Heyerdahl) — норвежская фамилия.
Известные носители:

 Хейердал, Кристофер (род. 1963) — канадский актёр.
 Хейердал, Тур (1914—2002) — норвежский путешественник и учёный-антрополог, писатель.
 Хейердал, Ханс (1857—1913) — норвежский художник.